Хмельницька Олена (Виговська, Тетеря) — донька Богдана Хмельницького, дружина Данила Виговського та Павла Тетері.
 Хмельницька Олена (Мотрона) (в дівоцтві Чаплинська) — друга дружина Богдана Хмельницького.
 Хмельницька Олена Олександрівна — російська акторка.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок